Tierstein ist ein geographischer Name:

Orte:
 Tierstein (Dietingen), Gehöft in der zentralen Gemarkung der Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Tierstein (Schramberg), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Burgruine Alt-Tierstein, bei Gipf-Oberfrick, Kanton Aargau
 Tierstein (Harzvorland) (230,4 m), Erhebung im Naturraum Nördliches Harzvorland bei Heimburg, Stadt Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Tierstein mit Hangwald und Egerquelle, Vogelschutzgebiet bei Aufhausen, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Thierstein
 Zoolithenhöhle#Geschichte